Jean-Baptiste Fressoz, historien français des sciences et des techniques (CNRS/EHESS)
Françoise Fressoz, journaliste française.
 Marc Fressoz, journaliste français.
 Pierre Fressoz (1968-), juriste français.
 Roger Fressoz (1921-1999), journaliste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français